Localidades
Savannah (Geórgia)
Savannah (Missouri)
Savannah (Tennessee)
Savannah (Ohio)
Savannah (Nova Iorque)

Pessoas
Savannah (atriz pornô)

Outros
Rio Savannah
Savannah (série de televisão)

Desambiguações de topônimos